Мэ́ттью Ке́ннеди (; род. 1 ноября 1994, Эрвин) — североирландский футболист, полузащитник и нападающий клуба шотландского клуба «Абердин» и сборной Северной Ирландии.

Клубная карьера 
Мэттью Кеннеди является воспитанником футбольного клуба «Килмарнок». Дебют игрока в главной команде «килли» состоялся 19 ноября 2011 года в гостевом матче против «Хиберниана». Всего же в сезоне 2011/12 Кеннеди принял участие в 11 играх чемпионата Шотландии, в большинстве из которых выходил на замену.

В начале следующего сезона Кеннеди сыграл в трёх матчах «Килмарнока», после чего 31 августа 2012 года перешёл в клуб английской Премьер-лиги «Эвертон», подписав контракт на 3 года.

9 января 2014 года Кеннеди на правах аренды перебрался в клуб «Транмир Роверс». Дебют игрока в «Транмире» состоялся 11 января в поединке против «Уолсолла», а всего за команду он отыграл в 8 матчах. 26 марта 2014 года на правах аренды до конца сезона перешёл в «Милтон Кинс Донс». За эту команду он сыграл в семи матчах и забил один гол.

8 августа 2014 года Кеннеди на правах аренды до января перешёл в шотландский «Хиберниан», который немногим ранее возглавил экс-тренер резервной команды «Эвертона» Алан Стаббс. За клуб из Эдинбурга Кеннеди отыграл в 13 матчах, после чего 5 января 2015 года вернулся в «Эвертон».

2 февраля 2014 года Кеннеди перешёл в клуб чемпионшипа «Кардифф Сити». В 25 января 2015 года полузащитник перешёл в «Порт Вейл» в правах аренды.

Карьера в сборной 
Кеннеди выступал за различные юношеские сборные Шотландии. С 2012 года выступает за национальную команду, составленную из игроков не старше 19 лет.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Эвертона»
 Профиль на официальном сайте Шотландской футбольной ассоциации
 
 Аккаунт на сайте Twitter

Футболисты Шотландии
Футболисты Северной Ирландии
Игроки сборной Шотландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Северной Ирландии по футболу
Игроки ФК «Килмарнок»
Игроки ФК «Транмир Роверс»
Игроки ФК «Милтон-Кинс Донс»
Игроки ФК «Хиберниан»
Игроки ФК «Кардифф Сити»
Игроки ФК «Порт Вейл»
Игроки ФК «Плимут Аргайл»
Игроки ФК «Портсмут»
Игроки ФК «Сент-Джонстон»
Игроки ФК «Абердин»